Anders Åkesson kan syfta på:

Anders Åkesson (centerpartist) (född 1958), centerpartistisk riksdagsledamot
Anders Åkesson (spiritistiskt medium) (född 1965), spiritistiskt medium och healer
Anders Åkesson (miljöpartist) (född 1965), miljöpartistiskt regionråd i Region Skåne
Anders Åkesson (vinmakare), vinmakare vid Domaine Rabiega, och tidigare Åkesson vin AB.
Anders Åkesson (ishockeyspelare), ishockeyspelare i Tingsryds AIF.